Saurornithoides (lézard à forme d'oiseau) est un genre éteint de petits dinosaures théropodes, de la famille des troodontidés et du grand clade des maniraptoriens.

Une seule espèce est rattachée au genre : Saurornithoides mongoliensis.

Elle vivait en Mongolie où il a été découvert dans la formation géologique de Djadokhta du bassin de Nemegt, datée entre 84 et 72 millions d'années (Campanien - Crétacé supérieur -).

Historique 
Saurornithoides mongoliensis n'est connu que par son spécimen holotype de la formation de Djadokhta en Mongolie. Il s'agit d'un squelette presque complet mais altéré incluant un crâne avec ses mandibules, une série de vertèbres dorsales, sacrées et caudales, une ceinture pelvienne partielle et un membre postérieur.

Une seconde espèce de Saurornithoides, S. junior a été décrite dans la formation géologique de Nemegt en Mongolie également, datée du Maastrichtien inférieur, soit il y a environ entre 71 et 69 millions d'années. Ce fossile a depuis été renommé Zanabazar junior.

Description 

Saurornithoides mongoliensis mesurait  de long,  de haut et pesait . Il possédait un museau allongé, une griffe rétractile comme tous les maniraptoriens, longue de , des petites dents tranchantes, une longue queue et de longues pattes postérieurs.

Classification 
Une analyse phylogénétique de la famille des Troodontidae conduite en 2012 par A. H. Turner  place Saurornithoides en groupe frère de Zanabazar, en formant un petit clade des deux genres les plus évolués parmi les troodontinés.

Cette analyse est confirmée par celle conduite par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017, comme le montre le cladogramme suivant :

 probablement Stenonychosaurus.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure de la Formation de Nemegt
Taxon fossile décrit en 1924